

Geografia 
 Roccabruna – comune italiano del Piemonte
 Roccabruna – nome italiano del comune francese di Roquebrune-Cap-Martin  nel dipartimento delle Alpi Marittime

Altro 
 Palazzo Roccabruna – palazzo di Trento
 Torre di Roccabruna – architettura di Siena
 Città libere di Mentone e Roccabruna – antico stato europeo